Разъезд 189 км:

 Разъезд 189 км — разъезд в Жанааркинском районе Карагандинской области Казахстана.
 Разъезд 189 км — разъезд в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.

См. также 
189 км